Гомелаури — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гомелаури, Вахтанг (род. 1975) — грузинский государственный деятель. Действующий министр внутренних дел Грузии.
 Гомелаури, Вахтанг Иванович (1914—1995) — академик АН Грузинской ССР.
 Гомелаури, Николай Георгиевич (1907—1977) — советский грузинский металлург, учёный, государственный деятель, лауреат Ленинской премии.
 Гомелаури, Тамаз Константинович (род. 1934) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.